HMS Neptune ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:
** HMS Neptune (1797), ein Linienschiff
** HMS Neptune (1874), ein eisenbewehrtes Schlachtschiff
** HMS Neptune (1909), ein Schlachtschiff
** HMS Neptune (20), ein Kreuzer der Leander-Klasse